Raúl Martínez (1927-1995), peintre cubain ;
 Raúl Martinez (né en 1983), pilote argentin ;
 Raúl Martínez Sambulá (né en 1963), joueur de football hondurien ;
  (né en 1991), taekondiste espagnol.